European Tour 2015/2016 – Turniej 5 − szósty turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2015/2016. Turniej ten rozegrany został w dniach 9-13 grudnia 2015 w Tercentenary Sports Hall w Gibraltarze.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 25 000 
II miejsce: € 12 000 
Półfinalista: € 6 000 
Ćwierćfinalista: € 4 000 
Ostatnia 16: € 2 300 
Ostatnia 32: € 1 200 
Ostatnia 64: € 700 

Pula nagród: € 125 000

Runda dzikich kart

Runda 1 
Do 4 frame’ów

Runda 2 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Players Tour Championship 2015/2016
2015 w Europie
Sport na Gibraltarze
Gibraltar w XXI wieku